Mötley Crüe — шостий студійний альбом американської групи Mötley Crüe, який був випущений 15 березня 1994 року.

Композиції 
 Power to the Music - 5:12
 Uncle Jack - 5:28
 Hooligan's Holiday - 5:51
 Misunderstood - 6:53
 Loveshine - 2:36
 Poison Apples - 3:40
 Hammered - 5:15
 Til Death Do Us Part - 6:03
 Welcome to the Numb - 5:18
 Smoke the Sky - 3:36
 Droppin' Like Flies - 6:26
 Driftaway - 4:00

Джерела 
 Mötley Crüe  allmusic
 Mötley Crüe last.fm

Альбоми Mötley Crüe
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми